Кадашёвский переулок — название улиц на территории района Якиманка в Москве.

 1-й Кадашёвский переулок
 2-й Кадашёвский переулок
 3-й Кадашёвский переулок

См. также 
 Кадашёвская набережная
 Кадашёвский тупик
 Кадашёвская слобода